Omen (на български: Поличба) е седми студиен музикален албум на метъл групата Soulfly, който е издаден на 18 май 2010 г. от Roadrunner Records. Със своите 40 минути и 35 секунди се превръща в най-краткия албум на групата.

Състав 
 Макс Кавалера – вокали и китара
 Джо Нунес – барабани
 Марк Ризо – китара
 Боби Бърнс – бас

Песни

Позиции в класациите

Албум

Външни препратки 
 Официална страница

Албуми на Соулфлай
Музикални албуми от 2010 година